

Ethnologie et société 
 Apache est un nom générique donné à différents peuples amérindiens parlant les langues apaches, et duquel sont dérivées la plupart des appellations ci-dessous.
 Les Apaches étaient un groupe de délinquants parisiens de la Belle Époque.
 La Société des Apaches était un groupe français d'artistes, incluant notamment Maurice Ravel et Igor Stravinsky, qui se réunit de 1900 à 1914.

Toponyme
 Apache, une ville dans l'État d'Oklahoma, aux États-Unis.

Agriculture et élevage 
 Apache est le nom d'une variété de blé tendre.
 Apache est le nom d'un cheval de dressage néerlandais.

Technologie

Armement 
 AH-64 Apache est un hélicoptère de combat américain ;
 Apache est un missile de croisière français.
 Le revolver Apache est une arme combinant revolver, couteau et poing américain.

Informatique 
 Apache HTTP Server, un logiciel serveur HTTP qui a donné son nom à :
 Apache Software Foundation, une fondation américaine produisant des logiciels ;
 Licence Apache, une licence logicielle.

Arts 
Voir aussi Société des Apaches, dans la section .

Cinéma 
 Les Apaches est un court-métrage muet réalisé en 1904 par Georges Méliès.
 Les Apaches d'Athènes est un film grec réalisé par Dimítrios Gaziádis et sorti en 1930
 Bronco Apache (Apache), un film américain de Robert Aldrich sorti en 1954.
 Les Apaches est un western est-allemand sorti 1973.
 Apache Blood est un western américain sorti en 1975.
 Apaches est un court-métrage britannique réalisé par John Mackenzie en 1977.
 Les Apaches est un film français de Thierry de Peretti sorti en 2013.
 Des Apaches est un film dramatique français réalisé par Nassim Amaouche et sorti en 2015.

Musique 
 Apache est le titre d'une œuvre musicale interprétée par les Shadows (1960).
 Apache (de son vrai nom Anthony Peaks) (1964-2010) est un rappeur américain.
 Apache Rose Peacock est le titre d’une chanson du groupe de Rock américain Red Hot Chili Peppers sorti dans leur cinquième album Blood Sugar Sex Magik en 1991.
 Apache est un label musical fondé en 1982 par Michel Berger et Patrick Villaret.

Bande dessinée 

 Apaches est le titre d'une revue trimestrielle de bande dessinée spécialisée dans le western, publiée entre 1957 et 1987.